La Norgesmesterskapet 1975 di calcio fu la 70ª edizione del torneo. La squadra vincitrice fu il Bodø/Glimt, che vinse la finale contro il Vard Haugesund con il punteggio di 2-0.

Risultati

Terzo turno

Ripetizione

Quarto turno

Ripetizione

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 1975
Edizioni della Coppa di Norvegia